Прва лига Србије у сезони 2019/20. је четрнаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је други степен такмичења у Србији.

Планирани систем такмичења 
Сезона 2019/20 је планирана по истом формату као и претходна сезона, тачније, да након 30 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 16 клубова на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по осам - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до осме) и доњу (Плеј-аут, позиције од девете до шеснаесте) без поделе бодова. Даље такмичење унутар група одвија се по једноструком бод систему у укупно 7 кола. По завршетку такмичења у Плеј-офу и Плеј-ауту утврђује се коначни пласман Прве лиге Србије за ту сезону.
 Плеј-оф:
У виши ранг такмичења (Суперлигу Србије) би се пласирала прва два тима. Поред тога играо би се и бараж за пласман у виши ранг. Бараж би играли трећепласирани и четвртопласирани Прве лиге Србије против 13. и 14. из Супер лиге Србије.
 Плеј-аут:
Из лиге би испали 4 најлошије пласирана тима. На њихово место, у лигу би се пласирала два најниже пласирана тима Суперлиге, поражени из баража и прваци Српских лига Београд, Војводина, Запад и Исток.

Ток такмичења и измене пропозиција услед пандемије вируса корона 
Због пандемије вируса корона такмичење у Суперлиги Србије је прекинуто 15. марта 2020. године, након одиграних 26 кола.

Одбор за хитна питања Фудбалског савеза Србије је 6. маја 2020. године донео одлуке о наставку сезоне и изменама пропозиција такмичења. Одлучено је да се у периоду од 30. маја до 20. јуна одиграју преостала четири кола прве фазе такмичења. Стање на табели након одигравања преостале 32 утакмице сматраће се коначним пласманом за ову сезону (доигравања неће бити). Из лиге ће испасти само клубови кажњени због намештања мечева уколико заврше на једном од последње 4 позиције., У Суперлигу ће се пласирати 4 најбољепласирана клуба. Како ће следећу сезону играти 18 тимова, у случају одустајања или генерално допуне лиге, фактор ће бити и финансијски фактор, тј моћи ће да се лицитира улазак у виши ранг и поред позиције самог клуба у претходној сезони.

Промене у саставу лиге

Састав Прве лиге Србије у сезони 2019/20.

Напомене

Прва фаза такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Посећеност утакмица 
Подаци се односе само на утакмице које су клубови играли као домаћини.
Табела закључна са одиграним 16. колом.

Извор — prvaligasrbije.com

Напомена

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт — prvaligasrbije.com
 Прва лига Србије на сајту -{srbijasport.net}-

Прва лига Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2019/20.